Saint-Julien eller Saint Julien kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Saint-Julien-sur-Veyle, departementet Ain i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Julien-sur-Sarthe, Normandie, Département de l'Orne, 
 Saint-Julien-sur-Reyssouze, departementet Ain i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Julien-sur-Dheune, departementet Saône-et-Loire i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Saint-Julien-sur-Cher, departementet Loir-et-Cher i regionen Centre-Val de Loire, 
 Saint-Julien-sur-Calonne, Normandie, Département du Calvados, 
 Saint-Julien-sous-les-Côtes, departementet Meuse i regionen Grand Est, 
 Saint-Julien-près-Bort, departementet Corrèze i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Julien-Molin-Molette, departementet Loire i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Julien-les-Villas, departementet Aube i regionen Grand Est, 
 Saint-Julien-lès-Montbéliard, departementet Doubs i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Saint-Julien-lès-Metz, departementet Moselle i regionen Grand Est, 
 Saint-Julien-le-Petit, departementet Haute-Vienne i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Julien-le-Pèlerin, departementet Corrèze i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Julien-le-Faucon, Normandie, Département du Calvados, 
 Saint-Julien-le-Châtel, departementet Creuse i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Julien-la-Genête, departementet Creuse i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Julien-Labrousse, departementet Ardèche i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Julien-Gaulène, departementet Tarn i regionen Occitanien, 
 Saint-Julien-en-Vercors, departementet Drôme i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Julien-en-Saint-Alban, departementet Ardèche i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Julien-en-Quint, departementet Drôme i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Julien-en-Genevois, departementet Haute-Savoie i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Julien-en-Born, departementet Landes i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Julien-en-Beauchêne, departementet Hautes-Alpes i regionen Provence-Alpes-Côte d'Azur, 
 Saint-Julien-du-Verdon, departementet Alpes-de-Haute-Provence i regionen Provence-Alpes-Côte d'Azur, 
 Saint-Julien-du-Terroux, departementet Mayenne i regionen Pays-de-la-Loire, 
 Saint-Julien-du-Serre, departementet Ardèche i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Julien-du-Sault, departementet Yonne i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Saint-Julien-du-Puy, departementet Tarn i regionen Occitanien, 
 Saint-Julien-du-Pinet, departementet Haute-Loire i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Julien-du-Gua, departementet Ardèche i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Julien-de-Vouvantes, departementet Loire-Atlantique i regionen Pays-de-la-Loire, 
 Saint-Julien-les-Rosiers, departementet Gard i regionen Occitanien, 
 Saint-Julien-de-Toursac, departementet Cantal i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Julien-des-Landes, departementet Vendée i regionen Pays-de-la-Loire, 
 Saint-Julien-de-Peyrolas, departementet Gard i regionen Occitanien, 
 Saint-Julien-de-Mailloc, departementet Calvados i regionen Normandie, 
 Saint-Julien-de-la-Nef, departementet Gard i regionen Occitanien, 
 Saint-Julien-de-Lampon, departementet Dordogne i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Julien-de-la-Liègue, departementet Eure i regionen Normandie, 
 Saint-Julien-de-Jonzy, departementet Saône-et-Loire i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Saint-Julien-de-Crempse, departementet Dordogne i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Julien-de-Coppel, departementet Puy-de-Dôme i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Julien-de-Concelles, departementet Loire-Atlantique i regionen Pays-de-la-Loire, 
 Saint-Julien-de-Civry, departementet Saône-et-Loire i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Saint-Julien-de-Chédon, departementet Loir-et-Cher i regionen Centre-Val de Loire, 
 Saint-Julien-de-Cassagnas, departementet Gard i regionen Occitanien, 
 Saint-Julien-de-Bourdeilles, departementet Dordogne i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Julien-Boutières, departementet Ardèche i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Julien-aux-Bois, departementet Corrèze i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Julien, Côtes-d'Armor, departementet Côtes-d’Armor i regionen Bretagne, 
 Saint-Julien, Vosges, departementet Vosges i regionen Grand Est, 
 Saint-Julien, Côte-d'Or, departementet Côte-d'Or i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Saint-Julien, Jura, departementet Jura i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Saint-Julien, Rhône,  departementet Rhône i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Julien, Var, departementet Var i regionen Provence-Alpes-Côte d'Azur,  
 Saint-Julien, Hérault, departementet Hérault i regionen Occitanien,  
 Saint-Julien-sur-Bibost, departementet Rhône i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Julien-le-Vendômois, departementet Corrèze i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Julien-la-Vêtre, departementet Loire i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Julien-en-Champsaur, departementet Hautes-Alpes i regionen Provence-Alpes-Côte d'Azur, 
 Saint-Julien-de-Raz, departementet Isère i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Julien-Chapteuil, departementet Haute-Loire i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Julien-sur-Garonne, kommun i departementet Haute-Garonne i regionen Occitanien, 
 Saint-Julien, Le Mans, en katedral i Le Mans,

Kanada 

 Saint-Julien (kommun), Québec, Chaudière-Appalaches,

Mauritius 

 Saint Julien (ort i Mauritius), Flacq, 

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade Mauritiusförgreningar